Нагай (яп. 大阪市 長居陸上競技場) — многозначный термин.

Топоним 
 Нагай — один из крупных островов Шумагинской группы.
 Нагай — стадион в городе Осака (Япония) был построен в 1964 году.
 Нагай — посёлок, Черемшанский район, Татарстан, Россия

Фамилия 
 Нагай, Итиро (род. 1931) — японский сэйю.

См. также 
 Ногай